Конн Ог О’Доннелл (; ? — 1601) — ирландский дворянин из рода О’Доннелл в графстве Донегол.

Биография 
Младший сын Конна О’Доннелла (? — 1583) и Розы О’Нил, внук Калваха О’Доннела (? — 1566), короля Тирконнелла в Северной Ирландии (1555—1566). Старшие братья — Нил Гарв, Хью Бой и, Донал.

В течение 1580-х годов Конн поддерживал безуспешные притязания своего старшего брата Нила Гарва О’Доннелла на титул вождя клана О’Доннелл. После того как первоначально поддержал своего соперника и двоюродного брата лорда Тирконнелла Хью Роэ О’Доннелла и его союзника, Хью О’Нила, графа Тирона, в Девятилетней войны Нилл О’Доннелл перешел на сторону английской короны в 1600 году, поддержав английскую армию, в частности экспедицию, высадившуюся под командованием сэра Генри Доквры около Дерри. Конн и два других брата, Хью Бой и Донал, также дезертировали, приведя с собой, по некоторым оценкам, до тысячи воинов. Братья помогали англичанам захватить Лиффорд, ключевой оплот О’Доннеллов, к негодованию Хью Роэ, который в отместку убил маленького сына Нила Гарва (и племянника Конна).

Конн О’Доннелл играл активную роль в борьбе против Хью Роэ, особенно во время осады Донегола в 1601 году. Это был длительный и упорный конфликт, в ходе которого Донегольское аббатство было разрушено взрывом бочек с порохом, которые хранились там же. В ходе боев Конн был смертельно ранен. Хотя до сих пор он поддерживал своего старшего брата Нила, сам по себе он был подходящим кандидатом на пост вождя клана О’Доннелл.

Примечания

Литература 
 McGurk, John. Sir Henry Docwra, 1564—1631: Derry’s Second Founder. Four Courts Press, 2006.
 Morgan, Hiram. Tyrone’s Rebellion. Boydell Press, 1999.

История Ирландии